Флорис II (Флорис Толстый; , , ; около 1080 — 2 марта 1121) — граф Западной Фрисландии (Голландии) с 1091 года из династии Герульфингов.

Биография

Правление 
В период правления графа Флориса II, старшего сына графа Дирка V и Отельхильды Саксонской, началось постепенное повышение уровня Северного моря, приведшее к образованию залива Зёйдерзе. Это привело к важному географическому и политическому следствию — отделению Восточной Фризии.

Также Флорис продолжил ставшую уже традиционной вражду голландских графов с Фландрией и епископами Утрехта и Гельдерна. Спор с Утрехтом происходил из-за территорий, захваченных ещё отцом Флориса. Однако в итоге Флорису удалось заключить мир с епископом.

Кроме того, Флорис смог приобрести Рейнланд (Лейден и окрестности), а с 1101 году за Флорисом был признан титул «граф Голландии». С этого времени название Голландия окончательно вытесняет название Фризия.

Флорис умер в 1121 году, ему наследовал малолетний сын Дирк VI под регентством матери.

Семья 
Около 1113 года граф Флорис II женился на Гертруде (Петронелле) Лотарингской (умерла 23 мая 1144), дочери герцога Лотарингии Тьерри II и Гедвиги Формбахской. Таким образом Флорис породнился с правящим герцогом Саксонии Лотарем Супплинбургским, позже ставшим императором Священной Римской империи, так как Гертруда была его единоутробной сестрой. В браке родились:
 Дирк VI (около 1110 — 6 августа 1157), граф Голландии с 1121 года
 Флорис Чёрный (около 1115 — 26 октября 1132), оспаривал у брата власть над графством
 Симон, каноник в Утрехте
 Гедвига (умерла в 1132), монахиня аббатства Рийнсбург

Литература

Ссылки 
 
 

Герульфинги
Графы Голландии
Правители Европы XI века
Правители Европы XII века
Персоналии Нидерландов XI века
Персоналии Нидерландов XII века